Federació islandesa d'hoquei sobre gel (del seu nom en islandès ÍsHokkísamband Íslands), màxim òrgan rector de l'hoquei sobre gel a Islàndia
 IHI Corporation (de l'acrònim dIshikawajima-Harima Industries''), companyia fabricant de maquinària del Japó
 Ifakara Health Institute''', organització de recerca sobre la malària i la sida de Tanzània